Bromme bezeichnet:
 Bromme (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Truyère
 Bromme-Kultur, vorgeschichtliche Kulturepoche, benannt nach dem Fundort Bromme in der Nähe von Sorø (Dänemark)
 Bromme (Rennwagen), einen ehemaligen US-amerikanischen Rennwagen-Konstrukteur

Bromme ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Bromme (1906–1986), deutscher Historiker und Siedlungsgeograf
 Karl Rudolf Brommy (1804–1860), deutscher Admiral
 Max Bromme (1878–1974), deutscher Gartenbaudirektor
 Paul Bromme (1906–1975), deutscher Politiker (SPD)
 Rainer Bromme (* 1951), deutscher Hochschullehrer für Pädagogische Psychologie
 Walter Bromme (1885–1943), deutscher Komponist
 William Bromme (1873–1926), Senator der Hansestadt Lübeck